Iglesias är ett spanskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alberto Iglesias (född 1955), spansk kompositör
 Enrique Iglesias (född 1975), spansk sångare
 Gabriel Iglesias (född 1976), amerikansk ståupp-komiker
 Horacio Iglesias (aktiv 1928), argentinsk bobåkare
 Ignasi Iglésias Pujadas (1871–1928), spansk (katalansk) dramatiker
 José Iglesias de la Casa (1748–1791), spansk skald
 José María Iglesias (1823–1891), mexikansk jurist, författare och politiker
 Julio Iglesias (född 1943), spansk sångare
 Julio Iglesias, Sr. (1915–2005), spansk gynekolog
 Madalena Iglésias (1939–2018), portugisisk sångerska och skådespelare
 Pablo Iglesias, flera personer
 Pablo Iglesias Posse (1850–1925), spansk politiker, socialdemokrat
 Pablo Iglesias Turrión (född 1978), spansk politiker i partiet Podemos
 Rafael Iglesias (1924–1999), argentinsk boxare
 Rafael Iglesias (bobåkare) (aktiv 1928), argentinsk bobåkare
 Roniel Iglesias (född 1988), kubansk boxare
 Ramona Trinidad Iglesias-Jordan (1889–2004), puertoricansk kvinna med åldersrekord

Spanska efternamn